Урош Матич (; родился 23 мая 1990 года, Шабац, Югославия) — футболист сборной Северной Македонии сербского происхождения, полузащитник саудовского клуба «Абха».

Старший брат Уроша, Неманья — известный сербский футболист.

Клубная карьера 

Матич — воспитанник клуба «Единство». В 2008 году Урош перешёл в словацкий «Кошице», где сезон провёл в молодёжной команде. 30 мая 2009 года в матче против «Татрана» он дебютировал в чемпионате Словакии. 26 ноября 2010 года в поединке против «Татрана» Матич забил свой первый гол за «Кошице». Летом 2013 года Урош присоединился к дублю португальской «Бенфики», подписав годовой контракт с возможностью продления на пять лет. 10 августа в матче против «Трофенсе» он дебютировал в Сегунда лиге.

В начале 2014 года Матич перешёл в нидерландский НАК Бреда. 1 февраля в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи. 19 сентября в поединке против «Виллем II» Урош забил свой первый гол за НАК Бреда.

Летом 2016 года контракт Матича истёк и он на правах свободного агента перешёл в австрийский «Штурм». 23 июля в матче против «Ред Булла» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. В этом же поединке Урош забил свой первый гол за «Штурм». В начале 2017 года Матич перешёл в датский «Копенгаген». Сумма трансфера составила 3 млн евро. 19 февраля в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге. 19 марта в поединке против «Силькеборга» Матич забил свой первый гол за «Копенгаген». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом и обладателем Кубка Дании.

Летом 2018 года Матич перешёл в венскую «Аустрию». 27 июля в матче против «Ваккера» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. В поединке против «Адмира Ваккер Мёдлинг» Урош забил свой первый гол за «Аустрию».

Международная карьера 
В 2009 году в составе юношеской сборной Сербии Матич принял участие в юношеском чемпионате Европы в Украины. В 2014 году Урош принял решение выступать за Македонию.

Достижения 
 «Копенгаген»
 Чемпион Дании: 2016/17
 Обладатель Кубка Дании: 2016/17

 АПОЭЛ
 Обладатель Суперкубка Кипра: 2019

Примечания 

Футболисты Сербии
Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Кошице»
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Карабах» Агдам